Dziadowe Kąty – część wsi Grywałd w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Dziadowe Kąty – potok, dopływ Czarnej Krośnicy